Xamkhalat dels Kazi Kumuk, organització política feudal del poble kumuk, els laks i els darguin
 Kazi Kumukh o laks, ètnia que parla el lak, i que practiquen l'islam sunnita xafïta
 Kazi Kumuk o kumyks, poble turc que ocupa la plana Kumyk al nord del Daguestan i al sud del riu Terek i les terres que voregen el Mar Caspi